Перчин — фамилия; в русском языке имеет женскую форму Перчина.
 Перчин, Николай Васильевич (1912—1979) — инженер-строитель, партийный и общественный деятель, деятель местного самоуправления, народный депутат Верховного Совета УССР.
 Перчин, Вахиде (более известна под фамилией Гёрдюм; род. 1965) — турецкая актриса театра и кино, сценаристка, педагог.